Евге́ний Миха́йлович Пашке́вич (; 1 ноября 1948) — советский, российский и латвийский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Биография 
Родился в Даугавпилсе. Окончил ВГИК (мастерская Романа Кармена) в Москве в 1978 году. С 1969 года работал Рижской киностудии. В 2000 году основал «Nida Filma».

Режиссёр и директор 2 художественных и 36 документальных фильмов. Создал сценарии для 11 художественных и документальных фильмов. Его фильмы «Долгий день», «Вариации на тему» и «Дни человека» использовались в качестве учебных пособий для подготовки кинематографистов в следующих высших учебных заведениях: ВГИК (Россия), в Нью-йоркском университете и в Гарвардском университете (США).

В 2012 году eго фильм «Гольфстрим под айсбергом» стал лауреатом «Большого Кристапа».

Фильмография

Режиссёр 
 1989 — «Дни человека»
 2011 — «Гольфстрим под айсбергом»

Сценарист 
 2011 — «Гольфстрим под айсбергом»

Продюсер 
 2011 — «Гольфстрим под айсбергом»

Документальное кино 
 1973 — «Ласточкин бег» (документальный) — совместно с Ю. Подниексом
 1975 — «Впечатление» (документальный)
 1975 — «Зимний пейзаж» (документальный)
 1978 — «Новеллы по телефону» (документальный)
 1981 — «Длинный день» (документальный)
 1984 — «Infanti» (короткометражный)
 1986 — «Вариация на тему» (документальный)

Примечания

Ссылки 
 Пашкевич Евгений Михайлович
Jevgēņijs Paškēvičs 

Выпускники ВГИКа
Персоналии:Рижская киностудия